Als Netzanode wird bezeichnet:
 eine aus einem Drahtnetz gefertigte Anode, z. B. einer Elektronenröhre
 eine netzspannungsgespeiste Quelle der Anodenspannung für den Betrieb von Elektronenröhren, siehe Anodenbatterie